Alexandre el paflagoni (en grec antic Αλέξανδρος) era un general del rei Mitridates del Pont a qui Luci Licini Lucul·le va fer presoner i el va portar en el seguici del seu triomf a Roma.

Un personatge de nom Alexandre, probablement la mateixa persona, va ser enviat pel rei Mitridates a assassinar al rei de Bitínia Nicomedes IV Filopàtor l'any 88 aC, segons l'acusació de Sul·la, diuen Apià i Plutarc.

Referències 

Reis del Pont